Există mai multe vârfuri Omu în munții României.

Dintre acestea, două piscuri

 Vârful Omu, Munții Suhard din Munții Suhard, respectiv 
 Vârful Omu, Munții Bucegi din Munții Bucegi, sunt cele mai înalte ale masivelor respective.

Vezi și 

 Vârful La Om, Munții Piatra Craiului din lanțul montan Munții Piatra Craiului

Omu